Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1994, facente parte dell'ATP Tour 1994, ha avuto come vincitori David Adams e Andrej Ol'chovskij che hanno battuto in finale Sergio Casal e Emilio Sánchez 6-7, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (campioni)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (finale)
 Diego Nargiso /  Udo Riglewski (secondo turno)
 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (semifinali)

 Jon Ireland /  Jack Waite (quarti di finale)
 Sander Groen /  Mark Keil (quarti di finale)
 Patricio Arnold /  Roberto Saad (quarti di finale)
 Filip Dewulf /  Tom Vanhoudt (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1994